Der Name Corsier bezeichnet verschiedene Orte in der Schweiz:
die Gemeinde Corsier (GE) im Kanton Genf
die Gemeinde Corsier-sur-Vevey im Kanton Waadt, bis Ende 1952 offiziell als Corsier (VD) bezeichnet